Tod am Meer bezeichnet:

 Tod am Meer, einen Roman von Werner Heiduczek
 Jenny Berlin – Tod am Meer, ein deutscher Fernsehfilm von Johannes Fabrick aus dem Jahr 2000